Адиля Аваз кызы Намазова (9 сентября 1926, с. Сеидли, Агдамский район, АзССР, СССР — 16 декабря 2020) — советский и азербайджанский , член-корреспондент АМН СССР (1971), академик АН АзССР (1983) и НАНА (2003), член-корреспондент РАМН (1992), член-корреспондент РАН (2014). Заслуженный деятель науки Азербайджана (1981).

Биография 

Родилась 9 сентября 1926 года в Агдамском районе Азербайджана.

В 1949 году — окончила Азербайджанский медицинский институт.

С 1949 по 1953 годы — заведующая детской консультацией Агдамского района.

В 1959 году защитила кандидатскую, а в 1965 году — докторскую диссертацию.

С 1966 по 2020 годы — заведующая кафедрой детских болезней Азербайджанского медицинского университета.

С 1971 по 1990 годы — председатель Учёного медицинского совета Министерства здравоохранения Азербайджанской ССР.

В 1971 году — избрана членом-корреспондентом АМН СССР.

В 1983 году — избрана академиком АН Азербайджанской ССР (с 2003 года — Национальной академии наук Азербайджана).

В 1992 году — стала членом-корреспондентом РАМН.

В 2014 году — стала членом-корреспондентом РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

Умерла 16 декабря 2020 года.

Научная деятельность 

Специалист в области детской кардиологии.

Определила функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у детей в активной фазе ревматизма, изучала клинические особенности врожденных септальных дефектов у детей, внедрила в клиническую практику различные электрофизиологические методы исследования, изучила отдаленные результаты (от 1 года до 20 лет) операций на сердце.

Исследовала распространенность и особенности клинических проявлений гипертонической и гипотонической болезни у детей и подростков. Определены роль биогенных аминов, функции надпочечников, липидный обмен, калликреин-кининовая система. Установлено, что гипер- и гипотоническая болезни берут свое начало с детского возраста. Разработана классификация этих болезней.

Разработаны различные аспекты биомедицинской этики, составлена учебная программа преподавания медицинской этики в медицинских вузах и средних медицинских училищах.

Под её руководством подготовлены 42 кандидата и 3 доктора медицинских наук.

 «Хирургия перегородки сердца» (Москва, 1966; монография);
 «Детские болезни. Учебник» (Баку, 1972);
 «Дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородки сердца» (Баку, 1969; монография);
 «Гипотония у детей и подростков» (Баку, 1979);
 «Эндокринные заболевания у детей в Азербайджане» (Баку, 1979);
 «Рецептурный справочник педиатра» (Баку, 1985);
 «Критические состояния у детей и неотложная помощь» (Баку, 1999, 2001);
 «Этические принципы в медицине» (Баку, 2002; издана на азербайджанском, русском и английском языках);
 «Меры борьбы и питание детей при заболеваниях печени и желчных путей» (Баку, 1976);
 «Вскармливание детей до 1 года» (2000);
 «Современные взгляды на клинику и течение бронхитов и пневмонии у детей» (2003).

Награды 
 Государственная премия СССР (1982)
 Заслуженный деятель науки Азербайджана (1981)
 Орден «Слава» (1996)
 Орден «Честь» (2011)
 Почётный диплом Президента Азербайджанской Республики (2016)

Примечания

Ссылки 
 
 Адиля Авез гызы Намазова

Выпускники Азербайджанского медицинского университета
Преподаватели Азербайджанского медицинского университета
Заслуженные деятели науки Азербайджанской ССР